Top Gear live — живое шоу, созданное по мотивам популярной телепередачи об автомобилях Top Gear.

История 

Живое шоу Top Gear Live было впервые запущено 30 октября 2003 года в лондонском районе Эрл-Корт. Позднее оно было показано в других городах Великобритании, а также за её пределами.

В Россию Top Gear Live впервые привезли в феврале 2012 года в СК “Олимпийский”. В Москву приехали трое из четырех ведущих программы: Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и пилот-испытатель программы, гонщик Стиг, которые представили своим российским поклонникам программу автомобильных трюков, подготовленную командой профессиональных каскадеров и самими ведущими. Стиг также представил на суд зрителей свою «конюшню» спорткаров: Aston Martin Virage, Ferrari 458 и F430, Spyker С8, Nissan GT-R, Ford Mustang, Saleen, Porsche 911 Turbo, McLaren SLR, Jaguar XKRS и Aston Martin DB9.

Концепция шоу 

На открытой или закрытой арене строится специальная гоночная площадка, с различными препятствиями, в центре зала или за трассой ставится большая сцена для зрителей. Живое шоу продолжается около 80 минут. За это время у зрителей есть возможность оценить различные трюки и стать свидетелями целого ряда испытаний, подготовленных специально для живого шоу командой Top Gear. 
Самые сложные трюки на сверхскоростных авто как правило выполняет Стиг.

В программу российской версии шоу в 2012 году вошли:  футбол на автомобилях, кёрлинг машинами, гонки на колесницах, запряженных скутерами, и “клетка смерти” – трюк, в ходе которого 5 мотоциклистов ездят по кругу в металлическом шаре, а также множество других трюков.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт «Top Gear live»
 Официальный сайт «Top Gear live» 

Автомобильные телепрограммы
Телепередачи Великобритании
Top Gear — телешоу
Топ гир лайв